Вальдерра́ма () — испанская фамилия. Известные носители:

 Вальдеррама, Алекс (род. 1960) — колумбийский футболист.
 Вальдеррама, Карлос (род. 1961) — колумбийский футболист.
 Вальдеррама, Уилмер (род. 1980) — американский актёр.
 Вальдеррама, Хорхе (1906—1968) — боливийский футболист, участник первого чемпионата мира.
 Вальдеррама, Эстебан (род. 1993) — колумбийский шахматист.